El término cautividad puede referirse, en los artículos de esta enciclopedia:

 a la cautividad, la privación de la libertad;
 a la cautividad o cautiverio, la cría de animales en lugares distintos a los considerados naturales, es decir, a sus lugares de origen;

Periodos históricos

a la cautividad de Nínive;
a la cautividad de Babilonia;
a la cautividad de Aviñón;

Véase también

esclavitud
prisión
secuestro